Ре́плика ( «опровержение, ответ, возражение» от позд.-лат.  «возражать»):
 В театральном искусстве: последние слова актёра, после которых должен говорить свою роль другой.
 В музыке: ответ в фуге; повторение мелодии или фразы другим голосом.
 В юриспруденции: возражение стороны во время прений сторон на судебном процессе.
 Копия чего-либо:
 Реплика (искусство) — авторское художественное произведение, повторяющее другое своё произведение. Может отличаться от оригинала размерами, материалом или отдельными деталями.
 В технике — действующая полномасштабная копия редкого или утраченного образца технического устройства.
 В информационных технологиях — копия информационного объекта (например, базы данных), автоматически обновляемая при изменении оригинала, см. Репликация (вычислительная техника).
 Реплика — точная копия поверхности образца, на которой отчётливо выражена структура материала образца.

См. также 
 Репликация
 Репликант